Клара Дж. (Clara G., настоящее имя — Клара Валерия Гергель, Clara Valeria Gherghel, ) — румынская порноактриса, порнорежиссёр, порнопродюсер и эротическая фотомодель. Лауреатка премии AVN Awards.

Биография 
Родилась 19 сентября 1979 года в Бая-Маре. Профессиональную карьеру начала в 2000 году, когда познакомилась с продюсером Раулем Кристианом, с помощью которого основала агентство Floyd Agency, занимающееся кастингами XXX-моделей из Венгрии и Румынии.

В 2002 году стала первым Penthouse Pet румынского издания журнала. В том же году он работал в качестве ведущего чата на веб-Интерклимакс. В том же году работала в чате на сайте Interclimax.

В 2004 году Клара переехала в Будапешт на постоянное место жительства, что позволило ей сконцентрироваться на своей профессиональной карьере в качестве исполнителя в индустрии развлечений для взрослых, снималась в эксклюзивных сольных или лесбийских сценах.

Некоторые из ранних фильмов: Ass Traffic, Clit Club, Lesglam 2, Tryst.

На церемонии вручения AVN Awards в Лас-Вегасе в 2007 году получила премию в номинации «лучшая групповая лесбийская сцена» за фильм Fuck производства Wicked Pictures, сыграв вместе с Джессикой Дрейк, Katsuni и Фелесией.

В том же году основала производственную компанию Cruel Media, которая работала в сотрудничестве с Evil Angel и Jules Jordan Video в области маркетинга и дистрибуции. Благодаря этому сотрудничеству Клара выступила режиссёром для обеих студий, сняв такие фильмы, как Just Girls, Live Gonzo и несколько серий саг My Evil Sluts и Give Me Pink.

В последующие годы неоднократно номинировалась на AVN Awards. Например, в 2008 году была представлена на AVN Awards в категории «Лучшая зарубежная актриса» со сценой из Ass Traffic #1 производства Evil Angel.

Февраль 2008 года стал продуктивным — Клара выступила режиссёром для фильмов My Evil Sluts (Evil Angel) и Give Me Pink #3 (Jules Jordan Video). Кроме того, запустила официальный сайт Clara-G.com одновременно партнерской программой Cruel Bucks.

В 2009 году была номинирована на премию Hot d’Or.

Ушла из индустрии в 2014 году, снявшись в 116 фильмах в качестве актрисы и сняв 28 лент как режиссёр.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 Private Gold 73 - Mission Possible,
 Ass Traffic,,
 Maximum Anal,
 Secrets,
 Slice Of Pie,
 Sophiesticated,
 Sweeter.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль  на сайте AVN

Порноактрисы Румынии
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами